Het speerwerpen voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 7 augustus, kwalificaties, en 9 augustus 2012, finale. Regerend olympisch kampioene is Barbora Špotáková uit Tsjechië, die ook haar titel heeft geprolongeerd door wederom goud te behalen op dit onderdeel.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen 
  Rechtstreeks gekwalificeerd voor de finale door ten minste 62 m te gooien =(Q) of door bij de beste 12 te eindigen (q)

Kwalificatieronde

Finale 

OR = Olympisch record
NR = Nationaal record
BS = Beste seizoensprestatie
NG = Niet gestart
ONG = Geen geldig resultaat

Vrouwen speerwerpen